Абингдон () — населённый пункт в США в округе Харфорд штата Мэриленд, в 34 км к северо-востоку от города Балтимор, на реке Буш.

Поселение основано в 1779 Уильямом Пака. В 1785—95 здесь находился первый методистский колледж в Западном полушарии — Коуксбери.

Производство одежды. В пригороде — Абердинский испытательный полигон и Химический центр Сухопутных сил.

В честь города был назван другой населённый пункт — Абингдон, штат Иллинойс.

Демография

История 
Абингдон был назван в честь одноимённого города в Англии.  Город был основан Уильямом Паком, подписавшим Декларацию независимости. В Абингдоне был основан Колледж Коксбери, ставший первым методистским колледжем в Соединенных Штатах. 

Абингдон превратился из невключённой территории в cтатисти́чески обосо́бленную ме́стность для переписи 2020 года .

Примечания

Внешние ссылки 

 Абингдон, Мэриленд

Незавершённые статьи по географии США
Населённые пункты Мэриленда